Жамбыл (, до 2010 г. — Ленинское) — село в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Темирской городской администрации. Код КАТО — 155621200.

Село расположено на левом берегу реки Темир примерно в 17 км к югу от города Темир.

Население 
В 1999 году население села составляло 449 человек (237 мужчин и 212 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 307 человек (142 мужчины и 165 женщин).

Примечания 

 

 
Населённые пункты Темирского района
Переименованные населённые пункты Казахстана